


Lista de mai jos conține localitățile din județul Bihor.

Vezi și 
Județele României

Bihor
Localități
 Listă, Localități